Madraça Ulugue Begue, Madraça Ulug´bek, Madraça Ulugh Begh e outras variantes de que usam madraçal e outras grafias alternativas para Ulugue Begue pode referir-se às seguintes escolas islâmicas históricas do  no Usbequistão:

Madraça Ulugue Begue (Samarcanda)
Madraça Ulugue Begue (Bucara)

Desambiguações de templos